Arkadiusz Jabłoński – polski filolog, japonista, dr hab.
 Arkadiusz Jabłoński (ur. 1963) – polski filolog, socjolog i filozof społeczny, dr hab.
 Arkadiusz Jabłoński (ur. 1979) – polski muzyk